Андожское (Андомское) княжество — феодальное образование в средневековой Руси, существовавшее в 1430-х годах — середине 16 века на территории современной Вологодской области. Получило название от реки Андоги.

Родоначальником князей Андомских был внук белозерского князя Юрия Васильевича — Михаил Андреевич. Впрочем, князем Андомским назывался и младший брат его — бездетный князь Семён.

У Михаила Андреевича было 5 сыновей, живших при Иване III. Из них трое оставили потомство.

Последний из Андожских (Андомских) князей упоминается в 1565 году.

Князья Андомские (Андожские, Андогские)
 Михаил Андреевич
 Семен Андреевич (бездетный)
 Александр Михайлович
 Иван Михайлович
 Семен Тавана Михайлович
 Юрий Михайлович — бездетный
 Андрей Михайлович — бездетный
 Андрей Александрович
 Василий Александрович
 Иван Голенище Семенович, в 1506 предводитель в Казанском походе, бездетный
 Григорий Крестьянин Иванович — кон. 15 в.
 Василий Григорьевич, бездетный
 Василий Другой Григорьевич, бездетный
 Иван Григорьевич, бездетный
 Иван Лобан Григорьевич, бездетный
 Иван Меньшой Григорьевич, бездетный
 Федор Григорьевич, бездетный
 Иван Васильевич (сын Василия Александровича) — последний в роду князей Андомских.

Литература 
 Бархатная книга, II, 164—165;
 
 Справочный энциклопедический словарь К.Края. т. 1. 1847.

Ссылки 
 
 

Русские княжества